Bird Island steht für:

Inseln in den Vereinigten Staaten:
 Bird Island (Aleuten)
 Bird Island (Alachua County, Florida)
 Bird Island (Dixie County, Florida)
 Bird Island (Duval County, Florida)
 Bird Island (Hernando County, Florida)
 Bird Island (Hillsborough County, Florida)
 Bird Island (Lake County, Florida)
 Bird Island (Lee County, Florida)
 Bird Island (Levy County, Florida)
 Bird Island (Marion County, Florida)
 Bird Island (Osceola County, Florida)
 Bird Island (Sarasota County, Florida)
 Bird Island (Seminole County, Florida)
 Bird Island (St. Johns County, Florida)
 Bird Island (Volusia County, Florida)
 Bird Island (Chatham County, Georgia)
 Bird Island (Glynn County, Georgia)
 Bird Island (Honolulu County, Hawaii)
 Bird Island, früherer Name von Nihoa, Hawaii
 Bird Island (Blaine County, Idaho)
 Bird Island (Contra Costa County, Kalifornien)
 Bird Island (Humboldt County, Kalifornien)
 Bird Island (Marin County, Kalifornien)
 Bird Island (Modoc County, Kalifornien)
 Bird Island (Monterey County, Kalifornien)
 Bird Island (San Mateo County, Kalifornien)
 Bird Island (Cameron Parish, Louisiana)
 Bird Island (Natchitoches Parish, Louisiana)
 Bird Island (Plaquemines Parish, Louisiana)
 Bird Island (Plymouth County, Massachusetts)
 Bird Island (Alpena County, Michigan)
 Bird Island (Chippewa County, Michigan)
 Bird Island (Oakland County, Michigan)
 Bird Island (Crow Wing County, Minnesota)
 Bird Island (Lake County, Montana)
 Bird Island (Niagara County, New York)
 Bird Island (Suffolk County, New York)
 Bird Island (North Carolina)
 Bird Island (Beaufort County, South Carolina)
 Bird Island (Lyman County, South Dakota)
 Bird Island (Greene County, Tennessee)
 Bird Island (Brazoria County, Texas)
 Bird Island (Cameron County, Texas)
 Bird Island (Chambers County, Texas)
 Bird Island (Utah County, Utah)
 Bird Island (Sawyer County, Wisconsin)

Inseln in anderen Ländern:
 Bird Island (Australien), Insel der Whitsunday Islands
 Bird Island (Bermuda)
 Long Bird Island, heute fest verbunden mit Saint David’s Island (Bermuda)
 Bird Island (Falklandinseln)
 Bird Island (Gambia)
 Bird Island (Grenada)
 Bird Island (Marshallinseln)
 Bird Island (Namibia), künstliche Insel zur Gewinnung von Guano
 Bird Island (Hawkes Bay) in Neuseeland
 Bird Island (Southland) in Neuseeland
 Bird Island (Algoa Bay) in Südafrika
 Bird Island (Lamberts Bay) in Südafrika
 Bird Island (Seychellen)
 Bird Island (Südgeorgien)
 Bird Island, anderer Name von Aves (Insel) in Venezuela

Sonstiges:
 Bird Island (Minnesota), Kleinstadt in USA

Weiteres:
 Bird Island Nature Reserve, Südafrika

Siehe auch:
 Little Bird Island
 Bird Islands
 Birds Island